Ostericum pratense är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Ostericum pratense ingår i släktet Ostericum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pratense